Slåttmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slåttmyrtjärnarna (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttmyrtjärnarna (Mattmars socken, Jämtland, 701337-139753), sjö i Åre kommun, 
Slåttmyrtjärnarna (Mattmars socken, Jämtland, 701349-139702), sjö i Åre kommun,  (4,86 ha)
Slåttmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (3,1 ha)
Stor-Slåttmyrtjärnen, sjö i Ragunda kommun, 
Slåttmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Slåttmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (3,86 ha)

Se även
Slåttesmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn